Aldo Montano (1910) (1910-1996), Italiaans schermer
 Aldo Montano (1978) (1978), Italiaans schermer